Консульти́рование по вы́ходу или консульти́рование о вы́ходе () — ряд процедур и методик, призванных убедить людей покинуть различного вида организации, группы и объединения, считаемые опасными или деструктивными. Этот ряд условно может быть разделён на две части: консультирование близких о поведении с людьми, подпавшими под действие манипулятивных механизмов убеждения и находящихся в предположительно опасных группах; и методики выведения человека из состояния когнитивного диссонанса, в которое он попал, став жертвой психологических манипуляций и пропаганды.

В отличие от методики насильственного депрограммирования, консультирование по выходу подразумевает добровольное согласие человека на несколько дней разговоров с психологами и родными, с предоставлением предположительно утаиваемой от него информации о группе, в которой он состоит, с обсуждением тех точек зрения, которые ему были внушены группой, и с полным отказом в это время от каких-либо связей с представителями своей группы. При этом консультируемый может добровольно принять решение, оставаться ли ему в группе или выйти из неё, а также прервать в любой момент консультации о выходе.

Цели 
В среде консультантов существует консенсус, что целью консультирования о выходе является содействие развитию способностей критического мышления. Консультанты по выходу не должны нарушать прав консультируемого на свободное волеизъявление и не должны оказывать негативное влияние на его идеологическую и духовную ориентацию.

Разновидности 
Консультирование по выходу можно разделить на две составляющие: религиозное и светское.
 В первом случае в ходе консультаций жертв сообществ (как официально относящих себя к религиозной области, так и дистанцирующихся от религии или прикрывающихся статусом общественной, образовательной или иного рода организации) ведётся раскрытие искажённости подачи информации о исторической религиозной системе региона представителями организации, на основании религиозных писаний.
 Во втором случае человек, на примерах других недобросовестных организаций, подводится к осознанию недоброкачественности полученной им информации на основании независимых и достоверных светских источников.

В обоих случаях методика призвана восстановить у человека способность к самостоятельному критическому мышлению, поиску и всестороннему анализу информации из разных источников.

Согласно теории, выдвигаемой практикующими в этой сфере психологами, человек вначале дезинформируется недобросовестными организациями об истинном положении в той сфере деятельности, которую продвигает организация. Далее, используя методику замалчивания, постепенно подменяя действительную личность человека, подводят его к нужным для организации выводам и воззрениям. Далее ведётся работа по отвлечению человека от критического мышления и подавления индивидуальности. Это нельзя в полной мере назвать контролем сознания, так как методика подразумевает сознательное согласие человека, которое достигается неэтичными манипулятивными методами. Этот феномен рассматривается Эллиотом Аронсоном в книге «Эпоха пропаганды» и называется искусственными воспоминаниями.

В то же время тоталитарные организации могут пытаться всячески оградить своих жертв от возможности самостоятельного мышления, анализа и получения информации извне, в частности с помощью метода постоянного контроля. В этом случае адепт во внешнем мире перемещается только в присутствии другого члена организации. Таким образом, даже в случае возникновения попытки внешнего информирования или критического взгляда он будет гарантированно изолирован.

См. также 
 Депрограммирование
 Дебрифинг
 Тоталитарная секта
 Антикультовое движение
 Контркультовое движение

Примечания

Литература 
 
 
 
 Волков Е. Н. Преступный вызов практической психологии: феномен деструктивных культов и контроля сознания (введение в проблему) // Журнал практического психолога. — : Фолиум. 1996. № 2. — С. 87-93. 
 Волков Е. Н. Основные модели контроля сознания (реформирования мышления) // Журнал практического психолога. — : Фолиум. 1996. № 5. — С. 86-95.
 Волков Е. Н. Консультирование жертв интенсивного манипулирования психикой: основные принципы, особенности практики // Журнал практического психолога. — : Фолиум. 1997. № 1. — С. 102—109. 
 Волков Е. Н. Психологическая агрессия и психологическое насилие: наброски дефиниций основных понятий // Материалы международной научно-практической конференции «Тоталитарные секты — угроза XXI века». Нижний Новгород, 23-25 апреля 2001 г. — : изд-во Братства св. Александра Невского, 2001. — С. 58-65. 
 Волков Е. Н. Психоэкология и организованность добра. Предисловие научного редактора // Хассен С. Освобождение от психологического насилия: деструктивные культы, контроль сознания, методы помощи. — : Прайм-Еврознак, 2001. — С. 24-32.
 Волков Е. Н. Критерии, признаки, определения и классификации вредящего психологического воздействия: психологическое травмирование, психологическая агрессия и психологическое насилие // Журнал практического психолога, 2002, № 6. — С. 183—199.
 Волков Е. Н. Здоровое мышление как средство профилактики и терапии патологического мышления в деструктивных культах. Медиевистика и социальная работа. / Е. Н. Волков. — : ННГУ, 2004. — С. 175—194.

 Самулеева М. В., Волков Е. Н. Противодействие манипулятивному воздействию в социальном взаимодействии // Современные проблемы в области экономики, менеджмента, социологии, бизнес-информатики и юриспруденции: Материалы 4-й научно-практической конференции студентов и преподавателей НФ ГУ-ВШЭ. — , 2006. — С. 100—103. — .
 Волков Е. Н. Собеседование при устройстве на работу: стратегии и тактики решения проблем / Е. Н. Волков // Галанина М. М., Кондратьева Т. С., Волков Е. Н.// Современные проблемы в области экономики, менеджмента, социологии, бизнес-информатики и юриспруденции: Материалы 5-й научно-практической конференции студентов и преподавателей НФ ГУ-ВШЭ. — , 2007. — С. 120—122. — ISBN 978-5-93272-450-7.
 Волков Е. Н. Консультирование и виды социального воздействия: что и как делает консультант с научной, социальной и критической точек зрения / Е. Н. Волков // Материалы международной научно-практической конференции «Психологическое консультирование и психотерапия: на стыке наук, времен, культур», 27 сентября — 1 октября 2007 г. — Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет», 2007. — С. 7-10.
 Волков Е. Н. БезОпасность и СоЗнание. Редакционная статья // Журнал практического психолога, 2008, № 4. — С. 3-7.
 Волков Е. Н. Практичная теория социальной (культовой)зависимости и теоретичная практика консультирования и экспертизы культовых случаев // Феноменология и профилактика девиантного поведения: Материалы Всероссийской научно-практической конференции, 19-20 октября 2007. — Краснодар: Краснодар. ун-т МВД России, 2008. — C. 28—30.
 Волков Е. Н. Эрратотерапия, или Работа над ошибками в режиме интервенции // Исцеление от «рая»: реабилитация и самопомощь при социальной зависимости. — : Речь, 2008. — С. 193—208.
 Волков Е. Н. Экспертные инструменты определения степени социальной патологии культовых групп (на примере экспертизы церкви саентологии) // Феноменология и профилактика девиантного поведения: материалы II Всероссийской научно-практической конференции, 27-28 октября 2008 г. — В 2-х тт.: Т. 1. — Краснодар: «АСВ-полиграфия», 2008. — С. 70-77.
 Волков Е. Н. Проблемы столкновения семьи с её культовыми эрзацами / Е. Н. Волков // Семья и семейные отношения: современное состояние и тенденции развития / Материалы международной научно-практической конференции. Под ред. проф. З. Х. Саралиевой. — Н. Новгород: НИСОЦ, 2008. — С. 403—407.
 Волков Е. Н., Вершинин М. В., «Источники жизни» или паразиты иллюзий? Что тренируют на (псевдо)тренингах типа Lifespring (МГТО) // Журнал практического психолога, 2008. № 4. — C. 75—98.(копия)
 Волков Е. Н. Культовая травма — травма чего? Зависимость от реальности как социальная зависимость, или Реабилитация критической рациональности. Предисловие и статья научного редактора // В кн.: Исцеление от «рая»: реабилитация и самопомощь при социальной зависимости, 2008. — C. 11—43.
 Волков Е. Н. Исцеление от «рая»: реабилитация и самопомощь при социальной зависимости. — : Речь, 2008. — 392 с. — ISBN 5-9268-0720-4.

Ссылки 
 Семейное воздействие. Как помогать близким, попавшим в деструктивный культ.
 Список региональных центров помощи РПЦ
 Волков Е. Н. Консультирование жертв интенсивного манипулирования психикой: основные принципы, особенности практики // Журнал практического психолога.— М.: Фолиум. 1997. № 1. С. 102—109.

Свобода совести
Методы психологической помощи